Паломарес има више значења:

 Паломарес, Рамон де Луна (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Паломарес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Паломарес (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Паломарес (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Паломарес, Санта Анита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Паломарес, Лисенсијадо Мигел Валдез Ревиља (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику